C7, C 7 oder C-7 steht für:
 Chrysler C7, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1937
 Corvette C7, der seit 2013 gebaute Sportwagen Corvette Stingray
 VIA C7, ein Mikroprozessor
 Nokia C7, ein Mobiltelefon von Nokia.
 einen Halswirbel der Halswirbelsäule
 einen Septakkord auf dem Ton c
 ein Kitcar der Firma Michalak Design.
 ein kanadisches Sturmgewehr, siehe Diemaco C7
 Kleingerätekupplung C7
 Caldwell 7, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C.7 steht für:
 Cierva C.7, Tragschrauber

Siehe auch:
 CVII

C7